

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 5 podstawowych
 Szczepanki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Jabłonowo Pomorskie 
 Szczepanki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Łasin 
 Szczepanki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie 
 Szczepanki – część wsi Płudy w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów 
 Szczepanki – część wsi Grzechynia w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański  
 Szczepanki – część wsi Rutki-Marszewice w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów
 Szczepanki – przysiółek wsi Miłoszewiec w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe 
 Szczepanki – część wsi Kobylaki-Korysze w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Szczepanki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc 
 Szczepanki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy

Zobacz też 
 Szczepanka

Linki zewnętrzne